Женская сборная Чили по хоккею на траве () (прозвище «Дьяволицы»; , ) — женская сборная по хоккею на траве, представляющая Чили на международной арене. Управляющим органом сборной выступает Федерация хоккея на траве Чили ().

Сборная занимает (по состоянию на 1 января 2015) 20-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Мировая лига 
 2012/13 — 16-е место
 2014/15 — ?? место (попали по рейтингу ФИХ сразу во 2-й раунд; он будет в марте 2015)

Панамериканские игры 
 1987—1995 — не участвовали
 1999 — 6-е место
 2003 — 4-е место
 2007 — 4-е место
 2011 — 
 2015 —

Панамериканский чемпионат 
 2001 — не участвовали
 2004 — 5-е место
 2009 — 
 2013 — 4-е место

Чемпионат Южной Америки 
 2003 — 
 2006 — 
 2008 — 
 2010 — 
 2013 — 
 2014 —

См. также 
 Мужская сборная Чили по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
 Federación Chilena de Hockey Sobre Césped - Official website

Чили
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Чили